La Vengeance d'un acteur (Yukinojo henge) est un film de Teinosuke Kinugasa, sorti en 1935.
 La Vengeance d'un acteur (Yukinojo henge) est un film de Kon Ichikawa, sorti en 1963. C'est le remake du précédent.